SsangYong Musso (1993) – SUV klasy średniej produkowany na rynki globalne w latach 1993–2005.
 SsangYong Musso (2016) – pickup klasy średniej produkowany na rynek brytyjski w latach 2016–2018.
 SsangYong Musso (2018) – pickup klasy średniej produkowany na rynek europejski od 2018 roku.